Luroquinasa, també anomenat activador de la plasminogena tipus uroquinase (uPA) és un enzim serina proteasa present en els éssers humans i altres animals. La proteïna uroquinasa humana va ser descoberta per McFarlane i Pilling al 1947. Va ser aïllada originàriament de l'orina dels humans, i és present també a la sang i a la matriu extracel·lular de molts teixits. El substrat fisiològic principal d'aquest enzim és la plasmina, que és una forma inactiva (zimogen) de la serina proteasa plasmina. L'activació de la plasmina desencadena una cascada de proteòlisi el qual, depenent de la fisiològiques de l'entorn, participa en la trombolisi o degradació de la matriu extracel·lular. Aquesta cascada s'ha implicat en malalties vasculars i la progressió del càncer.

L'uroquinasa està codificat en humans el gen PLAU, situat al cromosoma 10, sigles en anglès ve de "activador tissular del activador, urokinase" (activador de plasminogem, uroquinase). El mateix símbol representa el gen en altres espècies animals.

Funció 
El gen PLAU codifica per una serina proteasa () que intervé en la degradació de la matriu extracel·lular i la possibilitat de migració i proliferació de la cèl·lula tumoral. Un cert polimorfisme específiques d'aquest gen podria estar associat amb la malaltia d'Alzheimer, de finals de bloomer i una disminució de l'afinitat d'unió a fibrina. La proteïna codificada per aquest gen es converteix plasminògen en plasmina per divisió específica per a un enllaç Arg-Val de la plasminògen. La proproteína d'aquest gen està clivellada en l' enllaç Lys-Ile per la plasmina per formar un derivat de les dues cadenes en un sol enllaç disulfur connecta la cadena De les amino terminal de la cadena B carboxy terminal cataliticaemnte activa. Aquest es deriva de les dues cadenes anomenat HMW-uPA (uPA alt pes molecular). La HMW-uPA després poden ser processats en LMW-uPA (uPA, de baix pes molecular) per divisió de la cadena donant una cadena curta (A1) i un fragment de l'amín terminal. La LMW-uPA és actiu proteoliticament però no s'uneix al receptor d'uPA.

Estructura 
L'uroquinasa és una proteïna de 411 residus d'aminoàcids, que consta de tres dominis: el domini serina proteasa, domini kringle, i el domini del factor de creixement. L'uroquinasa es sintetitza com una cimóxeno (prouroquinase o uroquinase una sola cadena), i és activat per divisió utilitzada per reunir entre Lys158 i Ile159. Les dues cadenes resultants es mantenen units per un enllaç disulfuro.

Interaccions 
Els inhibidors més important d'uroquinase els sons de la serpinas inhibidor de l'activador de la plasminògen 1 (PAI-1) i l'inhibidor de l'activador de la plasminògen 2 (PAI-2), que inhibeix irreprensiblement l'activitat de la proteasa. En la matriu extracel·lular, l'uroquinasa està adherit al plasma de la membrana per la seva interacció amb el receptor de l'uroquinasa.

La uPa també interactua amb l'inhibidor de la proteïna C.

Aplicacions clíniques 
L'uroquinasa s'utilitza clínicament com a agent trombòlisic en el tractament de la trombosi de venes profundes greu o de masses, embòlia pulmonar, infart de miocardi i l'oclusió de cánulas intravenosa o diàlisi. També si gestioneu intrapleuralment per millorar el drenatge d'efusións pleurais complicat i empiemes. L'uroquinasa comercialitzat com Abbokinase o Kinlytic i competeix amb l' activador de la plasminògen teixit recombinant (per exemple, alteplase) com fàrmac trombòlisic pels atacs de cor. No obstant això, l'uroquinasa no és molt selectius pel plasminògen regne unit la formació de coàguls sanguinis, la diferència de l'activador de la plsminòxen tissular (TPA), que preferentment interactua amb el plasminògen regne unit per a la formació de coàguls sanguinis. Com l'uroquinasa s'uneix gairebé en igual proporció, el plasminògen que circula lliure i el regne unit per a coàguls, causa una important fibrinoxenólise i fibrinòlisi coàguls, que fa el seu ús menys favorable que la del TPA.

Referències

Bibliografia 
  Falta indicar la publicació . DOI: 10.1042/BST0300177. PMID: 12023847.
  Falta indicar la publicació . DOI: 10.1189/jlb.0403176. PMID: 12960238.
  Falta indicar la publicació . DOI: 10.1160/TH03-12-0798. PMID: 14983219.
  Falta indicar la publicació . DOI: 10.1159/000093556. PMID: 16855359.

Fàrmacs antitrombòtics
Hidrolases
Sistema de coagulació